Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных — ежегодная премия, учреждённая Указом президента России Дмитрия Медведева 30 июля 2008 года. Премия президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных является высшим признанием заслуг молодых учёных и специалистов перед обществом и государством. Ежегодно присуждаются четыре премии президента Российской Федерации. Премия президента Российской Федерации присуждается за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики, социальной сферы и укрепление обороноспособности страны.

2008 год 
Премией в первый год были награждены:
 Евгений Ачкасов — за разработку и внедрение в клиническую практику инновационных методов диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы;
 Сергей Кривовичев — за фундаментальный вклад в развитие структурной минералогии и кристаллохимии материалов;
 Александр Кузнецов — за крупные научные достижения в области алгебраической геометрии;
 Михаил Ревнивцев — за научные исследования, которые внесли существенный вклад в понимание природы галактических и внегалактических источников рентгеновского излучения.

2009 год 
Премия за 2009 год вместе с почётными знаками, дипломами и удостоверениями к почётным знакам вручались Дмитрием Медведевым 8 февраля 2010 года в Екатерининском зале Кремля.

Согласно Указу президента РФ «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2009 год» от 5 февраля 2010 года, лауреатами признаны:
 Павел Белов — за результаты исследований в области физики метаматериалов и разработку устройств передачи и обработки изображений со сверхразрешением;
 Алексей Бобровский — за крупные научные достижения по созданию многофункциональных фотохромных жидкокристаллических полимеров (для информационных технологий);
 Алексей Князев — за разработку и опытно-промышленное освоение технологии производства глиоксаля с применением наноструктурированных катализаторов нового поколения;
 Екатерина Шишацкая — за исследования по разработке технологий получения биоразрушаемого полимера биопластотана и создание научных основ для их применения в медицинской практике.

2010 год 
Премией за 2010 год были награждены:
 Николай Андреев – за высокие результаты в создании инновационных образовательных технологий, популяризации и распространении научных знаний;
 Дмитрий Горбунов – за цикл работ в области физики элементарных частиц и фундаментальных проблем эволюции Вселенной;
 Денис Гращенков, Наталья Уварова, Елизавета Симоненко – за создание высокотемпературных керамических композитов нового поколения для перспективных силовых установок и гиперзвуковых летательных аппаратов;
 Максим Мокроусов, Антон Санин – за разработку уникального космического нейтронного детектора ЛЕНД и получение с его помощью новых результатов в изучении Луны.

2011 год 
Премией за 2011 год были награждены:
 Александр Благов – за разработку научных основ создания перестраиваемой рентгеновской оптики для нового класса исследовательских приборов;
 Павел Ковалёв, Виктор Орлов – за создание технологий производства высокопрочных хладостойких сталей для добычи и транспортировки углеводородов в сложных природных условиях;
 Владимир Комлев – за результаты исследований по созданию биосовместимых керамических и композиционных материалов для новых медицинских технологий восстановления костных тканей;
 Андрей Райгородский – за крупные достижения в ряде разделов дискретной математики и их практическое применение в сфере информационных технологий.

2012 год 
Премию президента Российской Федерации за 2012 год получили:
 Надежда Бокач — за достижения в развитии современных методов органического синтеза с участием металлов платиновой группы;
 Фёдор Игнатов и Корнелий Тодышев — за прецизионное исследование свойств элементарных частиц на встречных электрон-позитронных пучках;
 Андрей Усачёв — за вклад в изучение древнерусской книжности XVI века;
 Дмитрий Чудаков — за создание генетически кодируемых флуоресцентных маркеров для визуализации объектов и процессов в биомедицинских исследованиях.

2013 год 
Премией за 2013 год награждены:
 Наталья Баурова – за разработку прогрессивных технологий диагностирования металлоконструкций с использованием интеллектуальных материалов;
 Андрей Горобец и Александр Давыдов – за цикл работ по созданию алгоритмов и программного обеспечения для высокопроизводительных расчётов на современных и перспективных суперкомпьютерах;
 Владимир Новиков – за достижения в области защиты специальных информационно-вычислительных комплексов и систем;
 Алексей Полилов – за результаты исследований строения и пределов миниатюризации мельчайших многоклеточных живых организмов.

2014 год 
Премией за 2014 год награждены:
 Ирина Диденкулова — за разработку физико-математических моделей морских природных катастроф в прибрежной зоне;
 Александра Калашникова — за вклад в развитие физики сверхбыстрых магнитных явлений и методов сверхбыстрого управления магнитным состоянием вещества;
 Никита Кузнецов — за достижения в области изучения молекулярно-кинетических механизмов сохранения генетической информации в живых организмах;
 Алексей Шатихин, Виталий Даниленко и Георгий Васильев — за участие в создании комплекса средств автоматизации и управления и средств подготовки полётных заданий ракетного комплекса сухопутных войск «Искандер-М».

2015 год 
Премией за 2015 год награждены:
 Дмитрий Копчук — за разработку новых люминесцентных и функциональных материалов для молекулярных устройств различного назначения;
 Екатерина Прошкина — за вклад в развитие генетики продолжительности жизни и старения;
 Владимир Стегайлов — за цикл работ по суперкомпьютерному многомасштабному моделированию материалов в экстремальных состояниях.

2016 год 

Премией за 2016 год награждены:
 Дмитрий Блау, Елена Лущевская и Станислав Пославский — за исследования кварк-глюонной плазмы с использованием мегаустановок и создание основ новой высокопроизводительной системы компьютерной алгебры, ориентированной на проведение расчётов в области физики высоких энергий;
 Александр Гайфуллин — за решение фундаментальных задач теории изгибаемых многогранников, создающее основы для развития робототехники а также имеющее большое теоретическое значение
 Алексей Дмитриев, Анна Кудрявцева — за расшифровку новых механизмов, лежащих в основе возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей;
 Илья Романченко — за разработку гиромагнитных генераторов сверхмощных радиоимпульсов, способствующих защите от террористических угроз и развитию биомедицинских технологий.

2017 год 
Премией за 2017 год награждены:
 Никита Башнин — за вклад в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV—XIX веков;
 Константин Кох — за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств;
 Максим Никитин — за разработку «умных» наноматериалов нового поколения для биомедицинского применения и развитие фундаментальных основ автономных биомолекулярных вычислительных систем для тераностики.

2018 год 
Премией за 2018 год награждены:
 Евгений Горлов и Виктор Жарков — за разработку и реализацию лидарного метода дистанционного обнаружения взрывчатых веществ;
 Екатерина Гризанова — за открытие новых механизмов устойчивости насекомых – вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis;
 Вячеслав Дячук — за открытие новых механизмов развития нервных систем беспозвоночных и позвоночных животных;
 Иван Оселедец — за  создание прорывных вычислительных технологий решения многомерных задач физики, химии, биологии, анализа данных на основе тензорных разложений.

2019 год 
Премией за 2019 год награждены:
 Александр Веракса – за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста;
 Сергей Макаров – за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники;
 Марина Ширманова – за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.

2020 год 
Премией за 2020 год награждены:
 Кирилл Антонец и Антон Нижников — за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий, объяснение их функционального значения;
 Евгения Долгова, Екатерина Поттер и Анастасия Проскурина — за формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действии инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков;
 Владимир Максименко — за разработку инвазивных и неинвазивных интерфейсов «мозг-компьютер» для контроля нормальной и патологической активности мозга.
 Евгений Хайдуков — за фундаментальные исследования антистоксовых нанокристаллов и создание передовых технологий на их платформе.

2021 год 
Премией за 2021 год награждены:
 Александра Дубровина — за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений;
 Арсений Кубряков — за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем;
 Леонид Скрипников — за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра;
  Михаил Конюхов — за разработку образца новой техники, обеспечивающего укрепление обороноспособности страны.

2022 год 
Премией за 2022 год награждены:
 Ирек Мухаматдинов — за разработку катализаторов акватермолиза для повышения нефтеотдачи пластов;
 Александр Осадчиев — за достижения в исследовании океанологических процессов в морях российской Арктики, имеющие важное значение для обеспечения хозяйственной деятельности в акватории Северного морского пути;
 Ирина Тимофеева и Андрей Шишов — за разработку материалов и методов для инструментального химического анализа промышленных, природных и биомедицинских объектов;
 Иван Фисенко — за разработку технологии испытаний сложных технических устройств, обеспечивающей укрепление обороноспособности страны.

См. также 
 Премия Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры
 Государственная премия Российской Федерации для молодых учёных за выдающиеся работы в области науки и техники

Примечания

Ссылки 
 Положения «О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых»
 Указ Президента Российской Федерации «О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых» 

Наука в России
Премии Президента Российской Федерации
Научные награды
Награды по алфавиту